

Arte
Vooruit – centro culturale a Gand, in Belgio, situato nei locali storici della cooperativa operaia Vooruit

Editoria
Vooruit (1884-1991) – quotidiano storico del Partito Operaio Belga, poi del Partito Socialista (cessate le pubblicazioni)

Politica
Vooruit – nome adottato dal partito socialista fiammingo nel 2021